Інсталяція (мистецтво)
 Інсталяція ПЗ